
Terra di nessuno – porzione di territorio non occupata o rivendicata da nessuno
 Terra di nessuno – termine del diritto internazionale, più spesso indicato in latino Terra nullius

Cinema
Terra di nessuno – film del 1939 diretto da Mario Baffico
Terra di nessuno (No Man's land) – film del 1985 diretto da Alain Tanner
No Man's Land – film del 2001 diretto da Danis Tanović

Fumetti
Batman: Terra di nessuno (Batman: No Man's Land) – saga di Batman del 1999

Letteratura
Terra di nessuno – saggio storico di Philip Dröge del 2016
Terra di nessuno – libro di Eraldo Baldini del 2001
Terra di nessuno (Nomansland) – romanzo di fantascienza di David G. Compton del 1993

Musica
Terra di nessuno – album di Francesco De Gregori del 1987
Terra di nessuno – album di Gianni Mocchetti del 1992
Terra di nessuno – album degli Assalti Frontali del 1992

Teatro
Terra di nessuno (No Man's Land) – opera teatrale di Harold Pinter del 1975

Televisione 
 La terra di nessuno (No Man's Land) – episodio della terza stagione di Stargate Atlantis

Pagine correlate 

 No Man's Land